Whatever You Want – album degli Status Quo del 1979
 Whatever You Want – singolo degli Status Quo del 1979
 Whatever You Want - The Very Best of Status Quo – raccolta degli Status Quo del 1997
 Whatever You Want – singolo dei Tony! Toni! Toné! del 1991
 Whatever You Want – singolo di Tina Turner del 1996
 Whatever U Want – singolo di Christina Milian del 2004
 Whatever You Want – singolo di Pink del 2018